Kleine smaragdbreedbek
 Prachtsmaragdbreedbek
 Zwartkeelsmaragdbreedbek